Altingsvalget 1991 blev afholdt på Island den 20. april 1991.

Politiske valg i 1991
Politiske valg i Island